Dieser Artikel behandelt die Polnische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1972.

Olympia-Qualifikation 

Polen setzte sich in der 1. Runde gegen Griechenland durch und zog in die entscheidende 2. Runde ein. Dort setzte man sich nach drei Siegen und einer Niederlage knapp gegenüber Bulgarien durch und qualifizierte sich somit für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München.

1. Runde

2. Runde 
Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele  
Durch drei Siege in der Vorrunde gegen Kolumbien, Ghana und der DDR zog Polen in die Zwischenrunde ein. In dieser startete man mit einem Unentschieden gegen Dänemark, dem man zwei Siege gegen die Sowjetunion und Mexiko folgen ließ. Als Gruppensieger spielte man nun im Finale gegen Titelverteidiger Ungarn, dem man durch zwei Tore von Deyna besiegte.

Vorrunde (Gruppe 4) 

|}

Zwischenrunde (Gruppe B) 

|}

Finale

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Polen
Polnische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1972